Die Saison 1990/91 der 2. Eishockey-Bundesliga war die 18. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Der Meister ESV Kaufbeuren stieg direkt in die Bundesliga auf, der Vizemeister Krefelder EV schaffte zudem in den Relegationsspielen die Qualifikation für die höchste Spielklasse. 

Nach dem freiwilligen Rückzug des EV Stuttgart wurde schließlich der EHC Klostersee als sportlicher Absteiger in die Oberliga ermittelt. Der sportliche Aufsteiger Dinslakener EC hatte bereits vor der Saison den Spielbetrieb eingestellt, ebenso wie der 1. EHC Hamburg, der seine Mannschaft wegen finanzieller Probleme zurückzog. Als einziger Verein nahm der Grefrather EC das Nachrückrecht wahr.

Teilnehmer

Modus 
Wie in der Vorsaison wurde die Liga zweigleisig ausgetragen, wobei in der Gruppe Nord neun und in der Gruppe Süd zehn Mannschaften starteten. Zunächst wurde eine Vorrunde in Form einer Doppelrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften seiner Gruppe bestritt. Nach der Vorrunde spielten die Mannschaften auf Platz 1 bis 5 beider Gruppen die Meisterschaftsrunde in Form einer Einfachrunde aus, aus der der Erste direkt in die Bundesliga aufstieg und der Zweite sich für die Relegationsspiele qualifizierte. Die übrigen Mannschaften nahmen an den Relegationsrunden ihrer jeweiligen Gruppe teil. Diese Runde wurde dabei im Norden in einer, im Süden in zwei Gruppen ausgetragen.

Vorrunde

Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Meisterschaftsrunde,       = Relegationsrunde zur 2. Bundesliga.

Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Relegationsrunde zur 2. Bundesliga.

Meisterschaftsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:       = Aufstieg,       = Relegationsspiele zur Bundesliga,       = Saison beendet.

Relegation 
→ Für die Relegation zur Eishockey-Bundesliga siehe Eishockey-Bundesliga 1990/91#Relegationsspiele

Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Süd

Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Weblinks 
 
 

Eishockeysaison 1990/91